Danko je slovenské příjmení. Mezi jeho nositele patří:
 Andrej Danko (* 1974), slovenský politik
 David Danko (* 1992), slovensko-německý fotbalista
 Ján Danko (1883–1948), slovenský a československý politik
 Ján Danko (politik HZDS) (1950–2016), slovenský a československý politik
 Ján Danko (fotbalista) (???–???), slovenský fotbalista
 László Dankó (1939–1999), maďarský římskokatolický biskup
 Marek Danko (* 1995), slovenský hudebník
 Milan Danko (* 1960), slovenský fotbalista
 Miloslav Danko (1924–2008), československý fotbalista
 Rick Danko (1943–1999), kanadský hudebník
 Rick Danko (album)
 Stanislav Danko (* 1994), slovenský fotbalista

Podobné názvy 
 Daňko

Externí odkazy